Robert Marušić. (Ljubljana, 25. kolovoza 1969.), hrvatski poduzetnik, ugostitelj, estradni manager, radijski voditelj, organizator gastronomskih i automobilističkih manifestacija. Živi i radi u Buzetu. Oženjen, otac dvoje djece. Svira više glazbenih instrumenata, posebno klavir i harmoniku.

Životopis 

Rođen u Ljubljani 25. kolovoza 1969. godine.

Od 1985. godine, još maloljetan, postaje uspješni istarski DJ i uz školovanje se time bavi do 1992. godine.
Početkom 90-ih godina na poziv pjevača Elija Piska, postaje izvršni producent njegovog albuma "Obala duše moje", a kasnije i albuma "Mix Alpe Adria" te organizira u ljeto 1994. godine, veliki glazbeni spektakl u pulskoj Areni "Elio i 100 triestina". Ideju za projekt mu je osobno dao Đorđe Novković, a Elio prihvatio.
 
U jesen 1993. godine direktor Hrvatskog Radio Pazina, Josip Bepo Šestan ga poziva da se pridruži ekipi na radiju i uz managerski poziv, radi na radiju kao voditelj i urednik kultne zabavne kontakt emisije petkom "Top Time". Na radiju ostaje do 1999. godine, kada kupuje buzetsku radio stanicu i organizira rad buzetskog radija. Dana 13. srpnja 2002. u Oprtlju, sa svojim prijateljima, direktorima istarskih gradskih radio postaja, prvi u Hrvatskoj osnivaju radijsku mrežu na razini Istre pod nazivom Istarska Radio Mreža. 

U rujnu 1999. godine, Buzet je odlukom Gradskog vijeća proglašen gradom tartufa, i Robert se kao član Vijeća TZG Buzeta uključuje u promociju i prezentaciju jedinstvene zone istarskog tartufa. 
Na proljeće 2001. godine, kao v. d. direktor Turističke Zajednice Grada Buzeta, organizira jedinstveni turistički projekt "Buzet-grad tartufa kroz Alpe", kada je sa svojom ekipom i tri terenska vozila u osam dana obišao poznate europske alpske destinacije, promovirao Buzet grad tartufa i snimio film o tom nesvakidašnjem poduhvatu.
 
Robert Marušić 2003. godine naručuje kod renomiranog tekstopisca Bratislava Zlatanovića izradu teme o popularnoj buzetskoj fritadi s tartufima čiji će tekst kasnije profesorica Nataša Vivoda "prebaciti" na buzetski kaj dijalekt, a maestro Bruno Krajcar uglazbiti a sve to otpjevati dvojica buzećana Đani Cerovac i Rino Pavletić. Tako Buzet dobiva "Buzetsku curu" (u lokalnom buzetskom dijalektu cura znači tava), pjesmu o velikoj poznatoj buzetskoj fritadi s tartufima. U valu ciklusa tematskih pjesama, Robert je naručio i producirao još tri pjesme i to o istarskoj vodi i buzetskim izvorima vode pod nazivom "Zlatne kapje života" na kojoj gostuje poznati voditelj Radio Rijeke Robert Ferlin a otpjevali su je grupa Koktelsi, zatim pjesmu o buzetskom vinu malvaziji i teranu pod nazivom "Teran i Malvažija" koju uređuje Aleksandar Valenčić i na kraju o buzetskoj pivi pod nazivom "Bira Rap". Kasnije u suradnji s Nikolom Peršićem iz grupe Koktelsi izrađuje CD glazbeni projekt pod nazivom "Mužika iz naše zone" na kojem se osim navedenim pjesama pojavljuju narodne pjesme Buzetskih mužikanti i Klape Roč da se ne zaboravi da je 'Brkica, Buzećanka.'
 
Kada je Općina Oprtalj u Livadama odlučila ponovno pokrenuti Sajam tartufa, Robert dobiva poziv da osmisli program i uz pomoć poduzetnika GianCarla Zigantea postavljaju se Dani tartufa u Istri sa sadržajnim programima i prezentacijom istarskog bijelog tartufa latinskog naziva tuber magnatum. Sajam prvo traje jedan vikend a kasnije zbog velikog interesa posjetitelja i turista postaje najduži sajam bijelog tartufa na svijetu koji traje od sredine devetog mjeseca do sredine jedanaestog mjeseca. Danas je to jedan od originalnih i posebnih gastro projekata koji produžuje turističku sezonu u Istri. Posjećuje ga više od 45.000 posjetitelja iz svih krajeva svijeta.
 
Robert, 2004. godine otvara u buzetskoj starogradskoj jezgri restaurant pod imenom "Stara Oštarija". Uključen je vlastitim projektima u promociju istarskog tartufa, pa tako restaurant poslužuje isključivo svježe istarske tartufe tijekom cijele sezone posebno ljeti istarski crni, tuber aestivum i na jesen istarski bijeli, tuber magnatum. Krajem 2005. godine u restaurantu Stara Oštarija je pripremljena posebna večera i nariban bijeli tartuf od 980 grama, najveći ulovljeni te godine uz prisustvo brojnih novinara i osoba iz javnog života. Gradonačelnik Buzeta je tada bio Valter Flego. Na pitanje novinara zašto je taj tartuf od 8.000 Eura nabavne vrijednosti tu konzumiran a ne dobro prodan u Italiju ? ; Robert je tada izjavio "Da je prodan izvan Istre, nikada kupac ne bi konzumentima rekao istinu da je iz naše Istre, tako smo skrenuli pažnju na nas". Robert je aktivni član Udruge tartufara Istre.
U njegovom buzetskom restoranu se ne emitira glazba, već gosti i posjetitelji mogu slušati zvukove Motovunske šume koji su noću snimljeni na lokacijama staništa tartufa a reproduciraju se u radno vrijeme Stare Oštarije.
 
U kolovozu 2009.godine, Robert je sa suradnicima osmislio manifestaciju "Buzet Classic Car" koja je održana u starogradskoj jezgri i na kojoj je prisustvovalo više od 120 oldtimera iz Istre, Kvarnera, Slovenije, Italije i ostalih dijelova Hrvatske. To je do danas najmasovnija takva priredba koja je imala pravilo da su na svakom trgu bila vozila raspoređena po godinama i klasama, održan stručni skup sudionika, upisani vozači i njihova vozila u "knjigu vozača" i vožena utrka točnosti po sjevernoj Istri s ciljem opet u Buzetu. Buzet je tim domaćinstvom potvrdio da je grad oktana. Snimljen je film o tom događaju i nalazi se na You Tube kanalu, "I love istrian truffles". 

2015. godine u buzetskoj starogradskoj jezgri Robert i njegov sin Matej preuzimaju vođenje smještajnog objekta na Veloj Šterni sa šest soba i tri zvjezdice te tako upotpunjuju turističku i ugostiteljsku uslugu Buzeta, što uskoro postaje difuzni hotel.
 
Pokrenuo je svoj You Tube kanal pod nazivom "I love istrian truffles" na kojemu se nalaze razni vlastiti video materijali koji promoviraju jedinstvenu zonu istarskog tartufa, posebno Buzeta.
 
U svibnju 2018. godine, izradio je originalni turistički letak pod engleskim nazivom "Road Help tourist service Buzet" koji služi za pomoć turistima, posjetiteljima ako se nađu u nevolji, pa se na letku osim karte Buzeta nalaze direktni telefoni i adrese buzetske policije, buzetskih vatrogasaca, najbliže hitne pomoći, buzetskih automehaničara, vućnih službi, apoteka, obližnjih benzinskih stanica i svega što čovjeku u nevolji može zatrebati. Jedinstveno je da su svi subjekti na letku potpisali da su na raspolaganju 24 sata ako ih netko nazove te je zato uz adresu i broj telefona upisana njihova GPS lokacija radionice ili objekta. Letak se nalazi u većini smještajnih jedinica Buzeta i okolice te je do sada korišten puno puta posebno od strane biciklista i motociklista. Turist se u zoni tartufa ugodnije i sigurnije osjeća uz njega. Nije zabilježeno da naši poznati turistički centri imaju tako jako personaliziran letak za mikrodestinaciju.

Na Veliki petak, 19. travnja 2019. predstavljen je njegov roman "Buzet, četvrtak 25.8.2039." To je priča o gradu Buzetu u budućnosti, odnosno 2039. godini. Predgovor romanu napisao je poznati istarski publicist Davor Šišović a tehničku i grafičku pripremu izvršio je David Ivić. Nakladnik romana je Agencija Jet d.o.o. iz Buzeta i tiskan je u 300 primjeraka.

Vanjske poveznice 

https://www.glasistre.hr/istra/gosti-u-tartufima-uzivaju-uz-nocne-zvukove-motovunske-sume-568022

https://istarski.hr/node/53270-stize-nam-retro-disko-festa-mladima-od-43-zabranjen-ulaz

https://istarski.hr/node/49676-poduzetni-buzecan-osmislio-letak-za-turiste-s-pokvarenim-autom

http://www.buzet.hr/novosti/detaljno/poele-pripreme-za-susret-oldtimera

https://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/ostaje-li-istarski-tartuf-u-guinessovoj-knjizi-rekorda/74771/

https://www.glasistre.hr/048907b7-64e3-411a-85bb-421e96a50f01

https://www.youtube.com/watch?v=Vr5hXOpNDXY Tu so tartufi pravi (Buzetska cura) - pjesma o tartufima

https://istarski.hr/node/51556-pocela-sezona-lova-na-najskuplju-gljivu-na-svijetu-foto

https://istarski.hr/node/51205-gosti-jedu-tartufe-uz-snimljeni-nocni-zvuk-motovunske-sume

http://www.buzet.hr/novosti/detaljno/na-feti-sv.-ane-same-delicije-promoviran-buzetski-doruak

https://glasistrenovine.hr/portal/pregledvijesti/471411

https://www.vecernji.hr/showbiz/novi-album-grupe-who-738484

https://glasistrenovine.hr/portal/pregledvijesti/217539

http://oldschoolhr.com.hr/forum/index.php?topic=14080.0

https://open.spotify.com/album/491jIBTTwwxOJpZ3vuN1Ti

https://www.parentium.com/?clanak=34112 Priprema se prva staza oldtajmera u Hrvatskoj

https://riautosport.hr/1-buzet-classic-car-2010/
Životopisi, Buzet
https://istarski.hr/node/4047-istarska-radio-mreza-deset-godina-umrezeni-u-eteru

https://www.glasistre.hr/kultura/-knjizevni-prvijenac-roberta-marusica-realistican-pogled-u-buducnost-586348

https://istarski.hr/node/56119-marusic-napisao-roman-kako-ce-buzet-izgledati-za-20-godina

https://ivijesti.hr/predstavljen-futuristicki-roman-buzet-cetvrtak-25-8-2039-roberta-marusica/

https://www.glasistre.hr/magazin/projekt-40-glazbena-retrospektiva-s-nostalgicnim-predznakom-575403